Grabenhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Grabenhofer (1895–1967), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Gottlieb Grabenhofer (1872–1945), österreichischer Politiker
 Johann Grabenhofer (1903–1990), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Grabenhof